Panorama (von altgriechisch pan „alles, ganz“, und horao „sehen“) steht für:

 Panoramabild, als Kurzform: breitformatiges Gemälde oder Fotografie
 Panorama (Kunst), populäres Bildmedium im 19. Jahrhundert
 Panorama (Musik), Musikwettbewerb auf Trinidad und Tobago
 Panorama (Grafiktreiber), für OS/2 und eComStation
 Panorama, Stereoklangbild, siehe Panoramaregler
 „Panorama“, eine Sektion der Berlinale, siehe Internationale Filmfestspiele Berlin #„Panorama“
 Panorama LT, litauisches Unternehmen
 Hotel Panorama, Oberhof, Thüringen

Werktitel:
 Panorama (Magazin), politisches Fernsehmagazin des NDR
 Panorama (Zeitschrift), Italien
 Panorama (Zeitung), Albanien
 Panorama – Das Liechtensteiner Alpenmagazin
 DAV Panorama, Magazin des Deutschen Alpenvereins
 Panorama, häufige Bezeichnung einer Nachrichten-Rubrik mit vermischten Themen, siehe Ressort #Weitere Ressorts

Geografie:
 Panorama (Thessaloniki), Vorort von Thessaloniki, Griechenland
 Panorama (São Paulo), Ort im Bundesstaat São Paulo, Brasilien
 Panorama Mountain Village, Ort in der Provinz British Columbia, Kanada
 Panorama Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Panorama Point (Antarktika), Landspitze in der Ross Dependency, Antarktika
 Panorama Point, höchster Punkt von Nebraska, USA

Siehe auch:
 Panorama DDR-Auslandspresseagentur (ehemalig)
 Panorama-Farbmonatsschau (NS-Propaganda-Filmreihe)
 Panoramamuseum

 Orthopantomographie (Panoramaschichtaufnahme)